

Informatica 
 Ctrl – tasto sulle tastiere dei PC

Cinema 
 Ctrl – webserie statunitense

Musica 
 Ctrl – album di Derek Webb del 2012
 Ctrl – album di SZA del 2017

Altro 
 Ctrl+Alt+Del – fumetto di Tim Buckley del 2002

Pagine correlate 
Control